Biondelli – famiglia patrizia di Piacenza
 Bernardino Biondelli – linguista, numismatico e archeologo italiano
 Eustachio Biondelli – religioso e educatore italiano
 Franca Biondelli – politica italiana
 Francesco Biondelli – religioso, educatore e scrittore italiano
 Gaetano Biondelli – letterato e poeta italiano
 Giuseppe Biondelli – diplomatico, saggista e ufficiale italiano
 Michelangelo Biondelli – rugbista a 15 italiano